Stati Uniti d'America
 Evanston – città della contea di Cook, Illinois
 Evanston – sobborgo di Cincinnati, Ohio
 Evanston – città della contea di Uinta, Wyoming